Meervoud van het verkleinwoord van Haan, verder:
 Goudhaantjes
 Graanhaantjes
 Halstandhaantjes
 Schijnhaantjes